Стаффан де Мистура (25 января 1947 года, Стокгольм, Швеция) — итальянский дипломат шведского происхождения. Заместитель министра иностранных дел Италии (2011—2013). Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану (2010—2011), специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии (2014—2019).

Биография 
Окончил университет Ла Сапиенца в Риме (Италия).

 1971—1972 — сотрудник Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Судане.
 1972—1974 — сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Нью-Йорке.
 1976—1985 — сотрудник Канцелярии генерального директора ФАО.
 1985—1986 — представитель ЮНИСЕФ, руководитель кампании по вакцинации детей в Судане.
 1986—1987 — сотрудник миссии Всемирной продовольственной программы в Судане.
 1987—1988 — сотрудник гуманитарных миссий в Албании, Афганистане, Ираке, Дубровнике, Сараево.
 1997—1999 — директор Информационного центра ООН в Риме.
 2000—2004 — личный представитель Генерального секретаря ООН в Ливане.
 2005 — март 2006 — заместитель специального представителя Генерального секретаря ООН по Ираку.
 сентябрь 2007 — июль 2009 — специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку.
 2009—2010 — заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН.
 2010—2011 — специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану.
 2011—2013 — госсекретарь Министерства иностранных дел Италии.
 март 2013 — апрель 2014 — заместитель министра иностранных дел Италии.

С 5 мая 2014 года возглавил Европейский институт мира (Брюссель).

7 июля 2014 года назначен специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии.

В сентябре 2021 года Марокко согласилось на назначение Стаффана де Мистура, личного посланника ООН в Западной Сахаре.

Стаффан де Мистура имеет двойное гражданство Италии и Швеции.

Женат. Есть две дочери.

Владеет шведским, итальянским, английским, французским, немецким, испанским и арабским языками.

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (8 мая 2014 года).
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (17 сентября 2007 года).
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».
 Медаль Принца Карла (Швеция, 4 декабря 2017 года)
 Международный швед года 2016.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте РИА «Новости»
 Джентльмен по Сирии. Что удалось и не удалось де Мистуре // ТАСС, 07.01.2019

Выпускники Римского университета
Должностные лица ООН
ЮНИФИЛ
Специальные представители Генерального секретаря ООН